Mennewitz ist der Name folgender Orte:

 Mennewitz (Aken), Ortsteil von Aken (Elbe) (Sachsen-Anhalt)
 Mennewitz (Schlöben), Ortsteil von Schlöben (Thüringen)